Ги́лельс — еврейская фамилия, образованная на идише от притяжательной формы мужского имени Гилель (הללס).

Носители 
 Гилельс, Елена Эмильевна (1948—1996) — советская пианистка.
 Гилельс, Елизавета Григорьевна (1919—2008) — советская скрипачка.
 Гилельс, Зинаида Григорьевна (1924—2000) — советская скрипачка и музыкальный педагог.
 Гилельс, Шломо (Шлойме, 1873—1953) — еврейский писатель и педагог.
 Гилельс, Эмиль (Самуил) Григорьевич (1916—1985) — советский пианист, музыкальный педагог.